Seznam brigad z zaporedno številko 37.

Seznam 
 Pehotne
 37. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 37. oklepna brigada (ZDA)

Glej tudi